USS Mississippi ha sido el nombre recibido por cinco buques de la Armada de los Estados Unidos:

 fue un vapor de ruedas que participó en la guerra entre México y Estados Unidos, y que fue hundido durante la Guerra de Secesión.
 fue un acorazado líder de su clase, que participó en acción durante la Primera Guerra Mundial, y que posteriormente, fue vendido a Grecia, fue hundido por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. 
 fue un acorazado de clase New Mexico, que participó en combate durante la Segunda Guerra Mundial.
 fue un crucero de propulsión nuclear de clase Virginia con capacidad de lanzar misiles de crucero guiados.
 es submarino nuclear de clase Virginia en servicio desde 2012.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos